Гарет Джонс:
 Гарет Джонс
 Гарет Джонс (фильм)